Sidi Redouane är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Sidi-Kacem och regionen Gharb-Chrarda-Béni Hssen, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Rabat. Sidi Redouane ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sidi Redouane är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Jebel Issoual,  meter över havet,  km nordost om Sidi Redouane. Runt Sidi Redouane är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ouezzane,  km nordväst om Sidi Redouane. Trakten runt Sidi Redouane består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gharb-Chrarda-Béni Hssen